Hasselbring ist der Familienname folgender Personen:

 Curtis Hasselbring (* 1965), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Wilhelm Hasselbring (* 1964), deutscher Informatiker, Softwareentwickler und Hochschullehrer